Een bos dat wordt gedomineerd door eiken.

Diverse vegetatie- en bostypen:
Elzen-eikenbos
Zuur eikenbos
Beuken-eikenbos
Eikenbos met witte veldbies
Berken-eikenbos
Duin-eikenbos

Geografie:
Eikenbos (Alken), een bos te Alken